Маркиянов —  фамилия, образованная от имени . Известные носители:

 Маркиянов, Геннадий Александрович (1934-1991) — советский чувашский композитор, музыкально-общественный деятель, журналист, педагог.
 Маркиянов, Орест Александрович (род. 1939) — доктор педагогических наук, профессор.